Vuković je lahko:
 Vuković (priimek)
 Vuković, Srbija - naselje v Občini Kučevo, Srbija

Glej tudi 
 Vučković
 Vuk